Ryan McLeod (né le  à Mississauga, dans la province de l'Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue au poste de centre.

Biographie

Personnel 
Il est le frère cadet de Matt et de Michael McLeod, attaquant des Devils du New Jersey.

Statistiques 

| 2014-2015 || Marlboros de Toronto || GTHL ||74 ||30 ||51 ||81 ||46 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2014-2015 || Blades de Oakville || LHJO ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||-  ||-  ||-  ||-  ||- 
|-
| 2015-2016 || Steelheads de Mississauga || LHO ||62 ||7 ||13 ||20 ||16 ||7 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
| 2016-2017 || Steelheads de Mississauga || LHO ||68 ||9 ||33 ||42  ||36 ||20 ||5 ||15 ||20 ||2
|-
| 2017-2018 || Steelheads de Mississauga || LHO ||68 ||26 ||44 ||70 ||26 ||6 ||2 ||3 ||5 ||6
|-
| 2018-2019 || Steelheads de Mississauga || LHO ||32 ||12 ||26 ||38 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Spirit de Saginaw || LHO ||31 ||7 ||17 ||24 ||16 ||17 ||5 ||7 ||12 ||4
|-
| 2018-2019 || Condors de Bakersfield || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
| 2019-2020 || Condors de Bakersfield || LAH ||56 ||5 ||18 ||23 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || EV Zoug || NL ||15 ||4 ||7 ||11 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Condors de Bakersfield || LAH ||28 ||14 ||14 ||28 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Oilers d'Edmonton || LNH ||10 ||1 ||1 ||2 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2021-2022 || Condors de Bakersfield || LAH ||  || 
|-
| 2021-2022 || Oilers d'Edmonton || LNH ||  ||

Au niveau international 

| 2015 || align=left| Défi mondial -17 ans ||6 ||0 ||1 ||1 ||4 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2016 || align=left| Ivan Hlinka -18 ans ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 || align=left| place

Références 

Naissance en septembre 1999
Naissance à Mississauga
Joueur international canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Steelheads de Mississauga
Joueur du Spirit de Saginaw
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur du EV Zoug
Joueur des Oilers d'Edmonton